Проспе́кт Шевче́нко — название улиц в различных населённых пунктах Украины.
 Проспект Шевченко — центральная улица в городе Каменец-Подольском Хмельницкой области.
 Проспект Шевченко — улица во Львове.
 Проспект Шевченко — улица в Одессе.
 Проспект Шевченко — улица в Сумах.

См. также 
 Бульвар Шевченко
 Улица Шевченко
 Площадь Шевченко (Санкт-Петербург)
 Набережная Тараса Шевченко
 Площадь Тараса Шевченко (Киев)